Nikolaj Sokolov kan syfta på bland andra:

* Nikolaj Sokolov (1859–1922), rysk komponist
 Nikolaj Sokolov (1882–1924), rysk jurist
 Nikolaj Sokolov (född 1930), sovjetisk friidrottare